Чемпионат Европы по фигурному катанию 1980 года проходил с 22 по 27 января в Гётеборге (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Великобритании Робин Казинс. У женщин победила представительница ГДР Анетт Пётч. Среди пар победу одержали Ирины Родниной и Александра Зайцева, в танцах чемпионами Европы вновь стали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
1980 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швеции в 1980 году
Январь 1980 года
Чемпионаты Европы в 1980 году
Чемпионаты Европы в Швеции